Château de Montmirail, , à Cénac-et-Saint-Julien, en Dordogne
 Château de Montmirail, datant du , situé à Montmirail dans la Marne.
 Château de Montmirail, situé à Montmirail dans la Sarthe

Voir aussi la page d'homonymie Montmirail.

Montmirail